Plusieurs villes françaises possèdent une rue de l'Échelle :
Rue de l'Échelle à Nantes.
Rue de l'Échelle à Paris.

Échelle